Лос Амаро има више значења:

 Лос Амаро (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Амаро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику